Сильверман () — фамилия.

Известные носители 
 Сильверман, Дэвид (род. 1966) — американский адвокат, занимался поддержкой прав атеистов.
 Силверман, Дэвид (род. 1957) — американский художник-мультипликатор, режиссёр.
 Сильверман, Кен (род. 1975) — американский программист.
 Сильверман, Сара (род. 1975) — американский сатирик.

См. также 
 Зильберман